Валдома — топоним в Ленинградской области:
 Валдома — деревня в Кировском районе.
 Валдома — деревня в составе Подпорожья.